Le Journal d'une femme de chambre, un roman d'Octave Mirbeau paru en 1900. Il a donné lieu à plusieurs adaptations, parmi lesquelles :
 Le Journal d'une femme de chambre, un film russe de Mikhaïl Martov, sorti en 1916.
 Le Journal d'une femme de chambre (), un film américain de Jean Renoir, sorti en 1946 ;
 Le Journal d'une femme de chambre, un film français de Luis Buñuel, sorti en 1964 ;
 Journal d'une femme de chambre, un film français de Benoît Jacquot sorti en 2015.
 Journal d'une femme de chambre est aussi le titre d'un film pornographique réalisé par Max Antoine et produit par Fred Coppula, sorti en 2011.